также известный как императорская семья и династия Ямато — общее название для обозначения японской монаршей династии — императора и членов императорской семьи. Согласно нынешней Конституции Японии, император является «символом государства и единства нации». Другие члены императорской семьи выполняют церемониальные и общественные обязанности, но не играют никакой роли в государственных делах. Обязанности императора передаются по наследству их детям мужского пола.

Японская монархия считается самой древней непрерывной наследственной монархией в мире. Императорский Дом признает 126 монархов, начиная с легендарного императора Дзимму (традиционно датируемого 11 февраля 660 года до н. э.) и продолжая до нынешнего императора Нарухито.

Исторические свидетельства о первых 29 императорах основаны на легендах, но есть твердые свидетельства о наследственной линии с тех пор, как император Киммэй взошел на трон 1500 лет назад.

Названия 
  — современное официальное название;
  — название, которое использовалось до 1945 года;
  — современное популярное название.

Все три названия переводятся на русский одинаково — «императорский дом».

Краткие сведения 
В зависимости от контекста к императорской семье относят как семью самого императора, так и семьи его близких родственников. Правила наследования японского трона и критерии принадлежности к императорской семье определяются Законом об императорском доме от 16 января 1947 года. Главой дома считается император, при его отсутствии — регент. Административно-хозяйственные вопросы императорского дома решаются на Совете императорского дома и в специальном органе Кабинета министров — Управлении императорского двора. Согласно действующей Конституции, собственность императорского дома является государственной собственностью, поэтому члены дома имеют правовые ограничения в отношении её передачи или приобретения. Бюджет императорского дома утверждается Парламентом Японии. В соответствии со старой Конституцией 1889—1947 годов, на императорский дом не распространялись нормы обычного всеяпонского права. Парламент не имел права вмешиваться в дела Дома. Административными вопросами занимался император, которому помогал глава Министерства императорского двора. До принятия Конституции 1889 года императорский дом веками руководствовался нормами, утверждёнными в Кодексе Тайхо 752 года. По японской исторической традиции императорский дом Японии существует более 2500 лет. Он был основан в 660 году до н. э. легендарным императором Дзимму. Действующим главой императорского дома является правящий император, Его Величество Нарухито. Он проживает вместе с членами своей семьи в Токийском императорском дворце.

Семейное древо

Штандарты 
Утверждены в 1926 году Постановлением о церемониале императорского дома Японии:

Примечания

Литература

См. также 
 Император Японии
 Список императоров Японии
 Семейное дерево японских императоров

Ссылки 
 Императорский дом // Управления японского императорского двора
 Члены императорского дома // Управления японского императорского двора

Японская империя